Love е третият албум на Талия, издаден от Fonovisa в Мексико през 1992. Основно съдържа 12 песни и още 2 като бонус – Maria Mercedes и Nunca Sabras.

Песни 
 A la Orilla del Mar
 Sangre
 La Vie en Rose (La Vida en Rosa)
 Love
 El Día del Amor
 Flor de Juventud
 El Bronceador
 No es el Momento
 Cien Años
 Flores Secas en la Piel
 No Trates de Engañarme
 Déjame Escapar
 Nunca Sabrás (You'll Never Know)
 María Mercedes

Сингли 
Love

El Bronceador

La Vie En Rose (La Vida En Rosa)

El Día Del Amor

No Trates de Engañarme

Sangre

Déjame Escapar

Flor De Juventud

Maria Mercedes

Външни препратки 
 Видеоклип на „Love“ – VBOX
 Видеоклип на „Sangre“ – VBOX

Албуми на Талия
Музикални албуми от 1992 година